Freddy Bourgeois, musicien français, membre du groupe de musique bretonne Tri Yann ;
 Freddy Bourgeois (1977-), footballeur français.